Ел Сокоро Дос има више значења:

 Ел Сокоро Дос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сокоро Дос (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику